Laon : ville française de Picardie
 Arrondissement de Laon, camp de Laon Canton de Laon-Nord, Canton de Laon-Sud, Cathédrale Notre-Dame de Laon, gare de Laon
 Bataille de Laon, en 1814 entre Napoléon et l'armée prussienne de Blücher
 Athies-sous-Laon, ville de Picardie
 Aulnois-sous-Laon, ville de Picardie
 Saint-Laon, ville française de la Vienne

 Anselme de Laon (mort en 1117), théologien français
 Bertrade de Laon (726 - 783), dite Berthe au grand pied, une des épouses de Pépin le Bref

Évêque de Laon : Adalbéron de Laon, évêque de Laon de 977 à 1030, Gaudry évêque de Laon ()

Liste des comtes de Laon : Adalhelm de Laon (), Caribert de Laon (696 - 747), Gautier de Laon, mort exécuté en 892, Roger  de Laon, mort en 926, Roger II de Laon, mort en 942

 Notation de Laon, voir chant grégorien, neume, climacus, Pressus, Quilisma, Strophicus et Torculus,  offertoire

Homonymie de patronyme